Švedska ima 21 županiju (švedski: län).

Malmöhus län i Kristianstads län spojene su 1997. godine u Skåne län.
Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län i Älsvborgs län spojene su 1998. godine u Västra Götalands län.

Vidi još
 Švedske pokrajine

 

uk:Адміністративний поділ Швеції